El término Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) puede aludir, en esta enciclopedia:

 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Bolivia;
 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de El Salvador;
 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala;
 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México;
 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay;
 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú de Perú.